Církvice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Církvice (okres Kolín)
Církvice (okres Kutná Hora)